Трка на 200 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 18., 19. и 21. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Дина Ашер Смит из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовале су 45 атлетичарке из 30 земље.

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у трци на 200 м за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. године у 18:00 (1), 18:07 (2), 18:14 (3), 18:21 (4), 18:28 (5) и 18:35 (6) по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 45 такмичарке, подељене у 6 група. У финале су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Ветар: Група 1: +2,5 м/с, Група 2: -0,2 м/с, Група 3: +1,1 м/с, Група 4: +0,4 м/с, Група 5: +0,9 м/с, Група 6: +1,9 м/с

Полуфинале 
Такмичење је одржано 19. јул 2022. године у 18:05 (1), 18:15 (2) и 18:25 (3) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,
Ветар: Група 1: +2,0 м/с, Група 2: +1,4 м/с, Група 3: -0,1 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 21. јула 2022. године у 19:35 по локалном времену.,

Ветар: +0,6 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 200 метара на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном